Ruské příjmení Sevasťjanov () má více nositelů:

Anatolij Sevasťjanov (* 1931), ruský fotograf, biolog a spisovatel 
Vitalij Sevasťjanov (1935–2010), sovětský kosmonaut

Ruská příjmení